Order Aviz (Brazylia)
 Order Avis (Portugalia)
 Zakon Avis (Portugalia)